Almaizal o almaizar (del árabe, almayzár) puede hacer referencia a:

 el almaizar, una tela fina de seda o lino usada en el mundo musulmán;
 en Latinoamérica, el velo humeral usado por sacerdotes.

Arabismos